Le terme escalier de la mort peut désigner :
une partie du camp de concentration allemand de Mauthausen,

Il est parfois aussi utilisé pour désigner l'escalier de Cantor en mathématiques.